Securitization hat folgende Bedeutungen:
 Verbriefung, ein Prinzip aus dem Finanzsektor
 Versicherheitlichung, ein politikwissenschaftlicher Begriff